Johann August Carl Sievers (1762-1795), botaniste allemand ;
Eduard Sievers (1850-1932), philologue classique et germaniste allemand ;
Roy Sievers (1926-2017), joueur de premier but et voltigeur de gauche de baseball ;
 Wilhelm Sievers (1860-1921), géographe allemand ;
Wolfram Sievers (1905-1948), criminel de guerre nazi ;
Prince de Sievers, voir duc de Montebello ;
Famille von Sievers, comtes germano-baltes d'origine danoise qui furent au service de la Russie impériale.
Sievers est un ancien duché de Silésie (Pologne, Bohême et Prusse).

Homonymie de patronyme